Trzy okręty Królewskiej Australijskiej Marynarki Wojennej nosiły nazwę HMAS „Swan” (od rzeki Swan przepływającej przez Perth):
 HMAS „Swan” (D-61) – kontrtorpedowiec (torpedo-boat destroyer) typu River
 HMAS „Swan” (U 74) – slup wojenny (sloop-of-war) typu Grimsby
 HMAS „Swan” (DE 50) – niszczyciel eskortowy typu River

Przypisy

Bibliografia 
 

Swan